Future Nostalgia — второй студийный альбом британской певицы Дуа Липы, вышедший 27 марта 2020 года на лейбле Warner Music. Альбом имеет поп- и диско-звучание. Пластинка получила благоприятные отзывы и стала коммерчески успешной, достигнув вершины чартов в 13 странах. С альбома также вышли такие топ-10-синглы в Великобритании как «Don’t Start Now», «Physical», «Break My Heart», «Hallucinate», «Levitating» и «Love Again»; первый и последний также достигли первой пятёрки американского чарта Billboard Hot 100.

12 февраля 2021 года альбом был переиздан под названием Future Nostalgia: The Moonlight Edition.

Музыка 
В музыкальном плане альбом Future Nostalgia сочетает такие направления, стили и жанры как диско, поп, электро и данс-поп. Альбом включает 11 треков. В заглавном треке «Future Nostalgia» критики также отмечают влияние поп-музыки, электро, диско и фанка.
В следующем треке и в лид-сингле «Don’t Start Now» смешано несколько жанров, включая диско, ню-диско, поп, танцевальная музыку и евродэнс.

Отзывы 

Future Nostalgia получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Сайт Metacritic на основе нормализованного рейтинга дал рекордную оценку в 88 из 100 баллов на основе 19 рецензий из ведущих изданий. В настоящее время этот студийный альбом имеет самый высокий рейтинг, записанный женщиной-сольным музыкантом в истории Metacritic.
Райан Дейли из журнал NME описал Future Nostalgia как яркую коллекцию танцевальных поп-удовольствий, способных отвлечь от тревог, хотя бы на ненадолго. Крис Тейлор из The Line of Best Fit написал, что альбом построен на таком захватывающем беззаботном духе, что трудно не выпустить его из рук вон и задался вопросом: «Величайшая поп-звезда этого поколения? Это вам решать».

Итоговые списки 
Future Nostalgia вошёл в первую десятку годовых итоговых списков нескольких изданий, в том числе был назван лучшим альбомом 2020 года такими изданиями как Entertainment.ie, Gaffa, GQ, People, Slate и Vogue India. Альбом попал в нерейтинговые итоговые списки года AllMusic (общий и поп-музыка), BBC, Billboard (поп-музыка), Esquire, Evening Standard, Scoop, Shondaland, The Wall Street Journal и Wonderland. В обзорах редакторов и критиков Future Nostalgia появился в итоговых списках таких рецензентов как Алексис Петридис, Лаура Снейпс, Рэйчел Ароэсти, Кэтрин Бромвич, Майкл Крэгг, Ханна Джей Дэвис, Дэниел Дилан Рэй, Элле Хант, Тара Джоши, Алим Херадж, Дэйв Симпсон и Кейт Соломон (все из газеты The Guardian); Таня Рэд из KIIS-FM; Джейкоб Ганц (5), Марисса Лоруссо (10), Линдси МакКенна (7) и Кен Такер (2) из NPR; Мария Бобила из Nylon; Джим ДеРогатис (16) из Sound Opinions; Китти Эмпайр из The Observer; Роб Шеффилд (16), Джон Блистейн (5), Дэвид Браун (1), Тим Чан (2), Эндрю Фирриоло (4), Джон Фриман (5), Кристиан Хорд (9), Энджи Марточчио (9), Джерри Портвуд (4), Бриттани Спанос (8) и Саймон Возик-Левинсон (2) из Rolling Stone; а также Линдси Паркер (8), Шон Амос (6), Маркус Эррико (7), Лаура Феррейро (6), Джоэл Уэрто (4) и Джен Кучак (1) из Yahoo!. Кроме того, заглавная композиция, «Don’t Start Now», «Cool», «Physical», «Levitating», «Pretty Please», «Hallucinate», «Love Again», «Break My Heart» и «Boys Will Be Boys» попали в число лучших песен по итогам года.

{| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"
|-
! scope="col"| Публикация
! scope="col"| Список
! scope="col"| Ранг
! scope="col" class="unsortable"| Ссылка
|-
! scope="row"| The A.V. Club
| The 20 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Banquet Records
| Albums Of The Year 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| BBC
| The Best Albums and Songs of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Billboard
| The 50 Best Albums of 2020: Staff Picks
| 
| 
|-
! scope="row"| BrooklynVegan
| Top 55 Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Clash
| Clash Albums Of The Year 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Complex
| The Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Consequence of Sound
| Top 50 Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Crack Magazine
| The Top Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Dazed
| The 20 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| DIY
| DIY’s Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Dork
| Dork’s Albums Of The Year 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Entertainment.ie
| The 10 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Entertainment Weekly
| The 15 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Esquire (UK)
| The 50 Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Exclaim!
| Exclaim!'s 50 Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row" rowspan="2"| Gaffa
| 2020’s 20 Best Foreign Albums
| 
| 
|-
| The Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Gigwise
| The Gigwise 51 Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Good Morning America
| 50 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Gorilla vs. Bear
| Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| GQ
| Best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| The Guardian
| The 50 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Idolator
| The 70 Best Pop Albums Of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| The Independent
| The 40 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Insider
| The 20 best albums of 2020, ranked
| 
| 
|-
! scope="row"| The Irish Times
| The Best International Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| The Line of Best Fit
| The Best Albums of 2020 Ranked
| 
| 
|-
! scope="row"| Loud and Quiet
| Best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row" rowspan="2"| Metacritic
| Best Music and Albums for 2020
| 
| 
|-
| Best of 2020: Music Critic Top Ten Lists
| 
| 
|-
! scope="row"| Mojo
| Top 75 Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Mondo Sonoro
| The best international albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| musicOMH
| Top 50 Albums Of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| NJ.com
| The 50 albums that saved us from 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| NME
| The 50 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Now
| Kelsey Adams’s Top Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| NPR
| The 50 Best Albums of 2020, Ranked
| 
| 
|-
! scope="row"| Our Culture Mag
| The 50 Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| People
| Top 10 Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Pitchfork
| The 50 Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| PopBuzz
| The 20 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row" rowspan="2"| PopMatters
| The 60 Best Albums of 2020
| 
| 
|-
| The 15 Best Pop Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| PopSugar
| Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| The Quietus
| Quietus Albums of the Year 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Rolling Stone| The 50 Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| The Skinny| Top 10 Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Slant Magazine| The 50 Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row" rowspan="2"| Slate| The Music Club, 2020: Entry 2
| 
| 
|-
| The Music Club, 2020: Entry 4
| 
| 
|-
! scope="row"| Spectrum Culture| Top 20 Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Spin| The 30 Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Stereogum| The 50 Best Albums Of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| The Times| The best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row" rowspan="2"| Uproxx| The Best Albums Of 2020
| 
| 
|-
| The Best Pop Albums Of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Variety| Chris Willman’s 10 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Vice| The 100 Best Albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| The Vinyl Factory| Our 50 favourite albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Vogue India
| The 20 best albums of 2020
| 
| 
|-
! scope="row"| Yahoo!
| Best albums of 2020
| 
| 
|}

 Номинации и награды 

 Коммерческий успех Future Nostalgia дебютировал на втором месте в официальном британском хит-параде UK Albums Chart с тиражом 34,390 единиц, лишь 550 единиц уступив альбому Calm группы 5 Seconds of Summer. Во вторую неделю релиза диск поднялся на первое место, став первым чарттоппером Липы в Великобритании. Также он возглавил хит-парады в таких странах как Чехия, Эстония, Финляндия, Литва, Ирландия, Новая Зеландия, Шотландия и Словакия.

11 апреля 2020 года Future Nostalgia дебютировал на четвёртом месте в основном американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 66,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 18,000 продаж альбома, 44,000 стрим-эквивалентных единиц и 3,000 трек-эквивалентных единиц. Future Nostalgia стал первым диском Липы, попавшим в лучшую американскую десятку top-10.

 Переиздание 
После выхода альбома Липа рассказывала о треках, которые не попали в стандартное издание альбома, заявив: «У меня есть пара песен, над которыми я работала, и которые я отложила для второго дыхания альбома». Липа также объяснила, что она всегда планировала переиздание, так как была очень «беспощадна» при выборе песен стандартного издания.

В апреле 2020 года она подтвердила, что Future Nostalgia получит переиздание. В июле 2020 года после того Липа также подтвердила, что выпустит бисайды и много новой музыки до 2022 года. В последующие месяцы, она выпустила следующие совестные синглы: «Un Dia (One Day)» с Джеем Бальвином, Bad Bunny и Tainy, а также «Prisoner» с Майли Сайрус (песня вошла в её альбом Plastic Hearts). Своеобразное продолжение Future Nostalgia получил в августе в виде ремиксового альбома Club Future Nostalgia, над которым работала американская диджей The Blessed Madonna, на нём представлены ремиксы ранее неизданных песен «Love Is Religion» и «That Kind of Woman». В октябре Липа выпустила совместно с французской певицей Анжель сингл «Fever», который она описала как «интродукцию к альбому бисайдов». В чате с её поклонниками на YouTube Липа объявила, что переиздание будет выпущено в 2021 году.

В ноябре 2020 года Липа выступила с концертом в прямом эфире под названием Studio 2054, где она исполнила неизданную песню с FKA Twigs и ремикс на «Real Groove» Кайли Миноуг; последняя была выпущена в следующем месяце. В январе 2021 года Липа оставила пост в социальных сетях подписью «би-сайды уже в пути». Она продолжала подогревать интерес в течение следующего месяца. 3 февраля 2021 года Липа анонсировала лид-сингл переиздания «We are Good», за которым последовал анонс самого переиздания — Future Nostalgia: The Moonlight Edition''.

Список композиций 

По данным Apple Music и Spotify, а длина треков по данным Qobuz.

Замечания 
  дополнительный продюсер
  продюсер и продюсер по вокалу
  продюсер по вокалу

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дуа Липы
Альбомы Warner Music Group
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы, спродюсированные Take a Daytrip